En tonande faryngal frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som .

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande faryngala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är faryngal, vilket betyder att den uttalas med tungan tryckt bak mot svalget.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
Fonemet återfinns bland annat i arabiska och i vissa afrikanska språk.

Konsonantljud
Fonetik